O Bairro Adriana é um bairro não-oficial do Rio de Janeiro, cuja entrada se localiza a partir da Estrada da Posse. Sua origem é um loteamento construído pela Ecia Irmãos Araújo em fins da década de 1970, onde antes situavam-se três fazendas que pertencian à família Vasconcellos. Oficialmente, Adriana faz parte de Campo Grande, porém como este possui uma área muito grande, as áreas mais afastadas da estação de trem Campo Grande possuem outros nomes como referência geográfica, servindo de base para nomenclatura de estabelecimentos comerciais, sociais e religiosos.

Adriana